Стодулки:

 Стодулки — местность в Праге.
 Стодулки — станция пражского метрополитена, промежуточная на линии В.